Вермель — еврейская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Вермель, Виталий Соломонович (1897—?) — советский график и театральный художник. 
 Вермель, Дмитрий Филиппович (род. 1923) — экономист, сын Ф. М. Вермеля.
 Вермель, Евгений Матвеевич (1904—1972) — советский гистолог, профессор, брат Ю. М. Вермеля.
 Вермель, Израиль Гамшеевич (1924—1997) — советский и российский учёный в области судебной медицины и криминалистики.
 Вермель, Мария Самуиловна (1922, Москва) — советская художница прикладного искусства. Занималась худож. росписью тканей.
 Вермель, Самуил Борисович (1868—1926) — российский физиотерапевт, племянник С. С. Вермеля.
 Вермель, Самуил Матвеевич (1892—1972) — русский поэт, футурист, брат Ф. М. Вермеля.
 Вермель, Соломон Самуилович (1860—1940) — русский литератор, учёный-медик.
 Вермель, Софья Матвеевна (1909—1979) — артистка оперетты, певица, сестра Е. М. Вермеля и Ю. М. Вермеля.
 Вермель, Филипп Матвеевич (1898—1938) — русский поэт, переводчик, брат С. М. Вермеля.
 Вермель, Эмили (1928—2001) — американский филолог-классик, археолог и историк искусства.
 Вермель, Юлий Матвеевич (1906—1938/1943) — зоолог, эволюционист-ламаркист, брат Е. М. Вермеля.

Топоним 
 Вермель — коммуна во Франции, регион Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Камбрен.

Названия 

 Вермель — клуб в Москве.

См. также 
 Вермелья
 Вермил